Jako Operace Rösselsprung (česky doslova Tah jezdcem) byly pojmenovány dvě německé vojenské akce za druhé světové války:

 Operace Rösselsprung (1942) – plán útoku na arktický konvoj PQ 17, který měl zásobovat Sovětský svaz vojenskou technikou a vybavením.
 Operace Rösselsprung (1944) – výsadek v Drvaru s cílem likvidace vedení jugoslávského partyzánského vojska a Josipa Broze Tita.